«Де́рево» — рок-баллада группы «Кино» из альбома «45». Автор текста и музыки — Виктор Цой. Точная дата написания произведения неизвестна, но, по всей видимости, написана она была в 1981 году.

Запоминается, помимо прочего, соло на флейте. Сыграл его звукорежиссёр Андрей Тропилло. При этом, как вспоминают участники событий тех дней, это была чистая импровизация.

В 1990 году лидер группы «Гражданская Оборона» Егор Летов в интервью говорил, что ему очень нравится песня Цоя «Дерево». Очень хорошо о ней отзывался и Борис Гребенщиков. Созданный Виктором образ он, в частности, назвал щемящим.

Участники записи 
 Виктор Цой — вокал, акустическая гитара, бас-гитара
 Алексей Рыбин — гитара
 Андрей Тропилло — флейта

В массовой культуре 
 «Последний герой» (1992)
 «Лето» (2018) (в исполнении Петра Погодаева, Германа Осипова, Петра Тишкова)

Кавер-версии 
 В 2015 году Земфира исполнила «Дерево» в рамках концерта «MegaphoneLive. Песни Виктора Цоя».
 В 2017 году песню исполнила Нина Карлссон для трибьюта «Мы вышли из кино».

Примечания

Ссылки 
1982
Песни 1982 года
Песни на русском языке